Натуральне число 751
 751 рік до нашої ери
 751 рік нашої ери